2012 год в истории Канады.

События с датами

Январь 
 26 декабря 2011 года — 5 января — в Калгари и Эдмонтоне прошёл чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012. Победителем стала команда Швеции.

Июнь 
С 8 по 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва прошёл Гран-При Канады. Победителем гонки стал Льюс Хэмилтон из команды Макларен, призёрами — Ромен Грожан из команды Лотус и Серхио Перес из команды Заубер.

Персоналии

Родились

Скончались 
 2 января — Иан Бардж (р.1935), британско-канадский джазовый пианист, шотландского происхождения
 3 января — Йозеф Шкворецкий, канадский и чешский писатель, переводчик и публицист
 15 января — Ричард Бейдер (р.1931), квантовый химик
 19 января — Сара Бёрк (р.1982), фристайлистка
 14 апреля — Эмиль Бушар (р.1919), хоккеист
 11 июня — Энн Разерфорд (р.1917), канадо-американская актриса
 13 сентября — Питер Лохид (р.1928), адвокат и политик
 30 сентября — Барбара Энн Скотт (р.1928), фигуристка
 12 ноября — Михаил (Гринчишин) (р.1929), экзарх Франции Украинской грекокатолической церкви
 20 декабря — Альбер Рено (р.1920), хоккеист и тренер

Примечания